Aubachquelle ist der Name folgender Wasserquellen:

 Aubachquelle (Menchau), Ursprung der Aubach (Friesenbach), im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Aubachquelle (Wiesen), Ursprung des Aubach (Lohr), im Landkreis Aschaffenburg, Bayern